Черной — фамилия:
 Черной, Давид Семёнович — предприниматель, проживает в США.
 Черной, Михаил Семёнович (род. 1952) — российский предприниматель, гражданин Израиля.
 Черной, Лев Семёнович (род. 1954) — российский предприниматель.

См. также 
 Черный
 Черных
 Чёрный (значения)